«Га́рри По́ттер и филосо́фский ка́мень» (, в США и Индии вышел под названием ) — британско-американский фэнтезийный фильм 2001 года режиссёра Криса Коламбуса по сценарию Стива Кловиса. Первый фильм франшизы о мальчике-волшебнике Гарри Поттере, экранизация одноимённого романа Джоан Роулинг (1997). Главные роли исполнили Дэниел Рэдклифф, Руперт Гринт и Эмма Уотсон. Во многих взрослых ролях заняты ведущие британские актёры, такие как Мэгги Смит, Алан Рикман, Джон Клиз и другие.

Проект был официально запущен в производство в 1999 году после того, как компания Warner Bros. выкупила у Джоан Роулинг права на адаптацию первых четырёх романов. В марте 2000 года режиссёром фильма назначили Криса Коламбуса, а написать сценарий было поручено Стиву Кловису, которого утвердили месяцем ранее. Съёмки картины проходили с осени 2000 по весну 2001 года в студии Leavesden и многочисленных архитектурных строениях Англии.

Фильм был выпущен в США и Великобритании 16 ноября 2001 года. Кинолента была удостоена положительных отзывов критиков, а также имела коммерческий успех, собрав более 1 млрд долларов по всему миру и став самым кассовым фильмом 2001 года. Картина выдвигалась на три премии «Оскар» (лучшие костюмы, лучшая работа художника-постановщика и лучшая музыка), а также была удостоена множества других наград и номинаций. В период с 2002 по 2011 год вышло семь продолжений фильма.

Сюжет 
Поздним вечером профессора школы чародейства и волшебства Хогвартс Альбус Дамблдор и Минерва Макгонагалл вместе с лесничим Рубеусом Хагридом доставляют недавно осиротевшего младенца Гарри Поттера семейству Дурслей, его единственным родственникам.

До десяти лет Гарри вынужденно живёт вместе с Дурслями (дядей Верноном, тётей Петуньей и кузеном Дадли), которые относятся к нему неприязненно. Незадолго до одиннадцатого дня рождения Гарри, совы начинают доставлять адресованные ему письма. Дурсли не позволяют мальчику открыть их и переселяются на остров. Туда прибывает Хагрид, который доставляет Гарри письмо о его зачислении в Хогвартс. Хагрид отвозит Гарри в Косой переулок, чтобы купить ему школьные принадлежности. Там же они заходят в бар «Дырявый котёл», где Гарри знакомится с профессором Квирреллом, будущим учителем защиты от Тёмных искусств. В одном из магазинов Хагрид покупает мальчику на день рождения сову Буклю. Гарри узнаёт от Хагрида правду о своём прошлом: его родители Джеймс и Лили Поттер погибли от рук тёмного волшебника Волан-де-Морта. Однако при попытке убить младенца смертельное заклинание Волан-де-Морта отразилось в него самого, уничтожив тело и оставив Гарри на лбу шрам в виде молнии. Таким образом, Гарри, единственный уцелевший, становится известным в волшебном мире как «Мальчик, который выжил».

Гарри отправляется в Хогвартс на поезде, где знакомится с Роном Уизли и Гермионой Грейнджер. По прибытии в Хогвартс Гарри также встречает Драко Малфоя, с которым у него сразу возникает соперничество и вражда. Ученики собираются в Большом зале, где все первокурсники отбираются с помощью Распределяющей шляпы на четыре факультета: Гриффиндор, Пуффендуй, Когтевран и Слизерин. Хотя Распределяющая шляпа рассматривает возможность определить Гарри в Слизерин вместе с Малфоем, в итоге она зачисляет его в Гриффиндор наряду с Роном и Гермионой.

В Хогвартсе Гарри начинает изучать магию и узнавать больше о своём прошлом и родителях. На первом занятии по зельеварению у Гарри и профессора Северуса Снегга складываются неприязненные отношения. Во время урока полёта на метле, когда Поттер ловит шар-напоминалку студента Невилла Долгопупса после стычки с Малфоем, профессор Макгонагалл назначает его ловцом сборной факультета по квиддичу. В тот же день по пути в общую гостиную Гарри, Рон и Гермиона случайно попадают в запретный коридор Хогвартса на третьем этаже, где они обнаруживают гигантского трёхголового пса Пушка. В день Хэллоуина Рон оскорбляет Гермиону, когда она демонстрирует знания на уроке заклинаний. Расстроенная Гермиона запирается в женском туалете, где на неё нападает гигантский горный тролль. Гарри и Рон приходят ей на помощь, и Гермиона окончательно становится их близким другом.

На матче по квиддичу Гарри теряет управление ранее подаренной метлой, и Гермиона замечает на трибуне шепчущего в его сторону Снегга. Она спасает Гарри, поджигая заклинанием плащ профессора. Затем в ходе разговора с ребятами Хагрид случайно обмолвился про Николаса Фламеля, и трио узнаёт, что алхимик является создателем философского камня, превращающего любой металл в золото и дающего бессмертие. Во время Рождества Гарри становится свидетелем того, как Снегг в ходе разговора с Квирреллом угрожает раскрыть некий секрет последнего. Троица понимает, что Пушок охраняет камень, а также то, что профессор Снегг хочет украсть артефакт для возвращения Волан-де-Морту физической формы. Они посещают Хагрида, чтобы сообщить ему о своих опасениях, и находят у него дракона Норберта. После этого Гарри, Рона и Гермиону ловит профессор Макгонагалл, которая наказывает их штрафными очками и походом в Запретный лес за нахождение на территории замка ночью; не избежал наказания и донёсший на троицу Драко Малфой. В лесу Гарри сталкивается с неизвестным существом, пьющим кровь единорога для поддержания жизни, однако мальчика спасает кентавр. Гарри рассказывает о произошедшем Рону и Гермионе, и они решают найти камень раньше Снегга. Спустившись в охраняемый Пушком люк, они сталкиваются с рядом защитных мер, такими как двигающиеся растения («Дьявольские силки»), комнатой с агрессивными летающими ключами и игрой в гигантские шахматы. На последнем испытании шахматная фигура нокаутирует Рона, и Гермиона остаётся с ним.

Пройдя испытания, Гарри находит в последней комнате профессора Квиррелла. Он узнаёт, что именно Квиррелл всё это время пытался добыть камень и навредить мальчику, а Снегг на самом деле защищал Гарри (в том числе спасал его на квиддиче). Квиррелл снимает свой тюрбан, и на его затылке обнаруживается ослабленный Волан-де-Морт. С помощью чар, наложенных Дамблдором, Гарри находит у себя философский камень. Волан-де-Морт требует у Гарри камень в обмен на воскрешение его родителей, на что получает отказ. Квиррелл намеревается убить Гарри, однако тот наносит ему смертельные ожоги, и профессор превращается в пепел. Возродившаяся душа Волан-де-Морта проходит сквозь Гарри, и он теряет сознание.

Гарри поправляется в школьном больничном крыле. Дамблдор сообщает мальчику, что камень уничтожили, и объясняет, что Гарри смог победить Квиррелла благодаря мощной защите, переданной ему от матери. Гарри, Рон и Гермиона награждаются очками за свои героические поступки. Помимо этого, Дамблдор присуждает очки Невиллу за попытку остановить трио той ночью, вследствие чего Гриффиндор выходит на первое место в межфакультетском соревновании и выигрывает Кубок Школы. Гарри возвращается домой на летние каникулы, многое узнав и приобретя уверенность в себе.

В ролях

История создания

Разработка 

В 1996 году продюсером Дэвидом Хейманом была основана компания Heyday Films. В 1997 году, ещё до начала работы над первым фильмом компании «Людоед» (1999), Хейман решил заняться экранизацией детской популярной книги. Первоначально продюсер обратил внимание на фэнтезийный роман Дианы Уинн Джонс «Людоед на первом этаже», однако его планы по созданию киноверсии книги остались нереализованными. Спустя некоторое время сотрудница компании Heyday Films Таня Сегачян, увидев в газете статью о новой серии романов про юного волшебника, посоветовала Хейману приняться за постановку первой части. По воспоминаниям продюсера, после прочтения копии книги он понял, что «оказался в нужном месте в нужное время». 

В 1998 году Хейман предложил будущий проект компании Warner Bros., которая в свою очередь начала вести переговоры с Джоан Роулинг о приобретении прав на франшизу. Однако первоначально Роулинг не решалась «давать им контроль над остальной частью истории», поскольку тогда компания могла бы снимать продолжения экранизаций романов, ещё не написанных писательницей. Тем не менее, в 1999 году Роулинг всё же продала Warner Bros. права на создание фильмов по первым четырём книгам за 1 млн фунтов стерлингов (на тот момент чуть больше 1,5 млн долларов). Условиями писательницы являлись контроль всех стадий производства картин, получение отчислений от сборов каждой из них и кастинг британских исполнителей. Иностранные актёры появились только в четвёртом фильме франшизы, поскольку это было необходимо по повествованию романа.

Первым кандидатом на место режиссёра стал Стивен Спилберг. Его переговоры с Хейманом и Роулинг велись несколько месяцев. По сообщениям СМИ, Спилберг предложил идеи, которые были отклонены продюсером и писательницей, вроде создания компьютерного мультфильма с озвучкой Хэйли Джоэлом Осментом главного персонажа, либо фильма с элементами из нескольких книг. Позднее Хейман настаивал на отсутствии разногласий у него и Роулинг со Спилбергом относительно адаптации книги. «Он хотел, чтобы кто-то из нас пришёл к согласию», — вспоминал продюсер. В итоге 22 февраля 2000 года Спилберг отказался от работы над фильмом в пользу «Искусственного разума» с Осментом в главной роли. В качестве причины он назвал утрату интереса к проекту, однако выразил уверенность, что франшиза станет «феноменально успешной».

После ухода Спилберга Warner Bros. пригласила на прослушивание сразу несколько режиссёров. Основными кандидатами рассматривались Крис Коламбус, Терри Гиллиам, Джонатан Демми, Майк Ньюэлл, Алан Паркер, Вольфганг Петерсен, Роб Райнер, Айван Райтман, Тим Роббинс, Брэд Силберлинг, М. Найт Шьямалан и Питер Уир. К марту 2000 года список претендентов сократился до четырёх: Коламбус, Паркер, Силберлинг и Гиллиам, — из которых Роулинг отдавала предпочтение последнему. Несмотря на это, 28 марта 2000 года режиссёром фильма был объявлен Крис Коламбус. Решающими факторами в выборе Коламбуса стали большой опыт режиссёра с молодыми актёрами и успех его семейных кинолент «Один дома» и «Миссис Даутфайр». Сам режиссёр стал поклонником франшизы после того, как его дочь посоветовала ему прочитать первые три книги. Коламбус позвонил своему агенту о согласовании встречи с Warner Bros., на что тот сказал ему, что по крайней мере двадцать пять других претендетов хотят возглавить проект. Тогда режиссёр попросил агента организовать его встречу последней, чтобы произвести «неизгладимое впечатление» на компанию. Во время двух недель ожидания ответа Коламбус написал 130-страничную режиссёрскую версию сценария. В день собеседования с руководителями Warner, в числе которых был Алан Хорн, Коламбус выступил со «страстной 45-минутной речью» и показал им свой аннотированный сценарий. Через несколько недель студия уведомила режиссёра о получении работы, и отправила его в Шотландию на встречу с Роулинг и Хейманом. На прослушивании, которое длилось около двух часов, Коламбус изложил им своё видение экранизации. Так, он хотел, чтобы сцены с маглами выглядели «мрачными и тоскливыми», а кадры волшебного мира были «полны цвета, настроения и деталей». Источниками вдохновения Коламбус назвал чёрно-белые киноадаптации романов Дейвида Лина «Большие надежды» (1946) и «Оливер Твист» (1948), а также фильмы «Оливер!» (1968) и «Крёстный отец» (1972), снятых на цветную плёнку.

В феврале 2000 года сценаристом фильма был выбран Стив Кловис. Он заприметил первую часть поттерианы среди присланных ему списка произведений для экранизации. При этом сценарист охарактеризовал книгу как «сложную» и «не поддающейся адаптации». На собеседовании в компании он заявил, что фильм должен быть британским и соответствовать книжным персонажам. Затем Кловис провёл личную беседу с Хейманом и Роулинг, после чего был утверждён. В дальнейшем он написал сценарии для всех сиквелов франшизы, за исключением пятой части. Процесс создания фильма Кловис описывал как «действительно приближённым» к книге. С одобрения Роулинг он добавлял в сюжет диалоги, отличные от книги. Однажды Кловис был вынужден сократить один из фрагментов сценария, поскольку писательница указала ему, что это будет не соответствовать событию в тогда ещё не изданном пятом романе «Гарри Поттер и Орден Феникса».

Кастинг 

Сюзи Фиггис была назначена ответственной за подбор актёров. Она проводила прослушивания множества детей на главные роли. После того как поиски не увенчались успехом, продюсеры объявили о проведении кастингов за пределами Великобритании — в США. В итоге 11 июля 2000 года Фиггис покинула проект, поскольку, как она утверждала, ни одного из просмотренных ею детей Коламбус не счёл «достойным».

В конце мая 2000 года официальный сайт будущего фильма разместил объявление об открытом кастинге на три главные роли. Кандидатами рассматривались исключительно британские дети от 9 до 11 лет. На прослушиваниях детям сначала предлагалось прочесть вслух предложенную им страницу из книги, затем сымпровизировать сцену прибытия учеников в Хогвартс, и в третьей стадии зачитать несколько отрывков сценария. В июле 2000 года появились сообщения, что главным кандидатом на роль Гарри Поттера стал американский актёр Лиам Эйкен, до этого работавший с Крисом Коламбусом в фильме «Мачеха». Он прилетел в Великобританию и получил официальное предложение сыграть персонажа, однако днём спустя оно было отозвано самой Роулинг, твёрдо стоявшей на том, что роль должна достаться британскому актёру. Другим претендентом был будущий актёр франшизы «Хроники Нарнии» Уильям Моусли.

Наконец, 21 августа 2000 года было объявлено, что три главные роли получили Дэниел Рэдклифф, ранее уже снявшийся в нескольких проектах, а также новички Руперт Гринт и Эмма Уотсон. Коламбус сразу захотел утвердить Рэдклиффа на роль Гарри Поттера, увидев юного актёра в телеадаптации романа «Дэвид Копперфильд». Другого мнения была Сюзи Фиггис, считавшая, что родители Рэдклиффа не позволят ему сниматься в фильме. По признанию Коламбуса, его упорство в предоставлении актёру роли привело к отставке Фиггис. После прослушивания Рэдклиффа Хейман и Коламбус смогли убедить его родителей, что их сын будет защищён от влияния СМИ. Роулинг одобрила кандидатуру Рэдклиффа, заявив, что «увидев его пробы, я не думаю, что Крис Коламбус смог бы найти лучшего Гарри». Руперт Гринт прошёл кастинг, прислав съёмочной команде видео, в котором он исполнил рэп-песню о его желании появиться в фильме. Гринт заявил, что идеально подходит на роль Рона Уизли, потому что «у него рыжие волосы». Эмму Уотсон порекомендовала её театральный преподаватель, и для роли Гермионы Грейнджер девочке пришлось пройти более пяти собеседований. Уотсон, по её словам, отнеслась к прослушиваниям «со всей серьёзностью», однако «никогда не думала, что имела какой-либо шанс получить роль». Продюсеры были впечатлены самоуверенностью Уотсон, и её выбрали среди несколько тысяч других претенденток. Тому Фелтону, изначально претендовавшего на роли Гарри и Рона, в итоге достался персонаж Драко Малфой.

Первым из взрослых актёров, с кем продюсеры заключили контракт на участие в проекте, стал Робби Колтрейн, получивший роль Хагрида. Робин Уильямс проявлял интерес сыграть данного персонажа, но из-за американского происхождения актёра Коламбус отверг его кандидатуру. Второй к взрослому составу присоединилась Мэгги Смит, которой отвели роль Минервы Макгонагалл. На роль Северуса Снегга продолжительное время рассматривался британец Тим Рот, с 1990 года проживающий в США. Однако актёр отклонил предложение из-за съёмок в «Планете обезьян» Тима Бёртона, после чего выбор продюсеров пал на Алана Рикмана, что лично одобрила сама Роулинг. Несмотря на требования писательницы, героиню Молли Уизли могла сыграть американская комедийная актриса Рози О’Доннелл, которая вела переговоры с Крисом Коламбусом. В итоге персонажа отдали Джули Уолтерс, ранее претендовавшей на роль мадам Трюк. Последняя была передана актрисе Зои Уонамейкер. На роль профессора Квиррелла пробовался Дэвид Тьюлис, который впоследствии появился в третьем фильме в образе преподавателя Римуса Люпина. Героя Квиррелла воплотил другой английский актёр Иэн Харт. Полтергейста Пивза изобразил Рик Майалл, однако все сцены с его участием не вошли в конечную версию фильма. Ричард Харрис дал согласие сыграть Альбуса Дамблдора только после того, как его внучка пригрозила прекратить общение с ним в случае отказа. Другими возможными кандидатами были Патрик Макгуэн и Шон Коннери. Самой Роулинг было предложено появиться в эпизодической роли матери Гарри (камео), но писательница отказалась, объяснив это тем, что «не создана быть актрисой». В итоге Лили Поттер сыграла Джеральдин Сомервилль.

В целом условие Роулинг о кастинге британцев было полностью выполнено, хотя несколько зарубежных актёров всё же появились во второстепенных и эпизодических ролях. Ричард Харрис являлся ирландцем, а Зои Уонамейкер, сделавшая себе карьеру как британская актриса, родом из США. Также роль гоблина Крюкохвата оказалась у американца Верна Тройера, а Элинор Коламбус, дочь режиссёра, сыграла ученицу Сьюзен Боунс.

Съёмки 

В 1999 году с Хейманом и компанией, на тот момент занимавшихся поиском мест для съёмок, связались два представителя британской киноиндустрии. Они предложили помощь в предоставлении локаций, павильона студии и изменении законодательства о детском труде, при условии, что фильм будет сниматься в Великобритании. Руководство Warner приняло их сделку.

Основные съёмки начались 29 сентября 2000 года в павильонах студии Leavesden в 50 км от Лондона. Кадры на железнодорожной станции Готленд в Норт-Йоркшире снимались 2 октября 2000 года. Изначально в качестве локаций для Хогвартса предполагалось использовать замок Инвераилорт и Кентерберийский собор, однако администрация последнего не дала разрешения на съёмки из-за, по её мнению, «языческой» темы фильма. В итоге большая часть сцен, происходящих в Хогвартсе и рядом со школой, была снята в Глостерском соборе и замке Алник. Съёмки коридоров и учебных комнат Хогвартса проходили в Даремском соборе на протяжении двух недель. Некоторые эпизоды снимались в строениях Оксфордского университета, а именно в Бодлианской библиотеке и Школе богословия; последняя использовалась в качестве госпиталя Хогвартса. Местом для отснятия сцен с банком волшебников Гринготтс послужило здание австралийского представительства в Лондоне. В соответствии с книгой съёмки также проходили в Лондонском зоопарке и на вокзале Кингс-Кросс. Кадры с Тисовой улицей были сняты на Пикет-Пост-Клоуз в Бракнелле. Работа над эпизодом заняла два дня вместо запланированного одного, поэтому все последующие сцены с Тисовой улицей снимались в студии Leavesden, что оказалось значительно дешевле съёмок на натуре. Основной съёмочный процесс завершился 23 марта 2001 года, а полностью работа над фильмом была закончена в июле.

Фильм снимался камерами Panaflex Platinum и Millenium, каждая из которых была оснащена одним и тем же зум-объективом. Для работы над некоторыми эпизодами использовалось до шести устройств, что позволяло полностью охватывать детей-актёров в более крупных кадрах и обеспечивать бесперебойность съёмочного процесса. Так, во время съёмок в Большом зале применялось шесть камер, в других сценах — две или четыре, в зависимости от происходивших событий.

Американская и международная версия фильма получили разные названия, в связи с чем были пересняты все дубли с упоминанием философского камня. В сценах для проката в США актёры произносили слово «волшебный», для других стран — «философский». На съёмочной площадке дети-актёры находились четыре часа, а остальные три часа им отводились на посещение школьных занятий. Для съёмок Дэниел Рэдклифф должен был использовать контактные линзы, изменяющие цвет глаз (у актёра они с рождения голубые, а у персонажа Гарри — зелёные), однако те вызывали у него сильное раздражение. После консультации с Роулинг было решено, что глаза у Гарри в фильме будут голубыми.

Несколько эпизодов, присутствующих в романе, во время съёмок не были включены в фильм. Так, в киноверсии отсутствуют сцены жизни семьи Дурслей до появления Гарри, полуночной дуэли Поттера с Малфоем и решения Гермионой логической задачи о ряде бутылок с зельями. Вместе с тем некоторые сюжетные линии были подвергнуты изменениям, такие как значимость Николаса Фламеля и история с драконом Норбертом. Также в экранизации не была учтена хронология событий. Например, на съёмочной площадке дома Дурслей (4 Privet Drive) сертификаты Дадли из начальной школы датированы 2001 годом, хотя действия с подросшим Гарри происходят в 1991 году. На вокзале Кингс-Кросс в фильме были поезда в ливрее компании GNER, которая возникла только в 1996 году.

Дизайн и визуальные эффекты 

Джудианна Маковски была назначена художником по костюмам. Она создала собственный вариант форменной одежды для квиддича, одев игроков в «свитера стиля преппи, штаны для фехтования XIX века и защитные перчатки». Изначально Маковски планировала спроектировать костюм аналогично тому, который изображён на обложке американской версии книги, но в итоге сочла его «беспорядочным». Художник-постановщик Стюарт Крейг построил декорации для фильма в студии Leavesden, в том числе Большой зал Хогвартса, взяв за образец большинство английских соборов периода Средневековья. Для съёмок сцен в Косом переулке Крейг, вопреки предложению использовать существующую улицу, придумал свою разновидность локации, включающей в себя Георгианский и Тюдоровcкий стили, а также архитектуру времён королевы Анны.

В ходе работы с визуальной частью фильма Коламбус акцентировал внимание команды по спецэффектам на использовании как аниматроники, так и компьютерной графики. Нику Дадмэну, известному по франшизе «Звёздные войны», было поручено разработать особый пластический грим для механических моделей, в то время как компания Jim Henson’s Creature Shop взяла на себя обязанности по оживлению персонажей. По словам дизайнера Джона Коппингера, специалисты рассматривали множество вариантов создания магических существ. В фильме задействовано около 600 кадров с визуальными эффектами. Студия Industrial Light & Magic занималась созданием лица Волан-де-Морта на затылке профессора Квиррелла, Rhythm & Hues — драконом Норбертом, а Sony Pictures Imageworks подготовила сцены с квиддичем. Компьютерные спецэффекты также применялись при разработке горного тролля. Во избежание травм Дэниел Рэдклифф в реальности не был задействован в сцене борьбы его героя с горным троллем. Изображение актёра было добавлено с помощью компьютерной графики.

Музыка 

Саундтрек к кинокартине написал Джон Уильямс, ранее сотрудничавший с Коламбусом в первом и втором фильмах франшизы «Один дома». Музыку композитор сочинил в своих особняках, расположенных в Лос-Анджелесе и Тэнглвуде, а затем записал в лондонских студиях Эбби-Роуд и Air Lyndhurst в сентябре 2001 года. В фильме представлены многие характерные лейтмотивы, большинство из которых повторно прозвучали в сиквеле «Гарри Поттер и Тайная комната». Основная композиция «Hedwig’s Theme» в изменённом виде присутствует во всех фильмах. Саундтрек был выпущен 30 октября 2001 года на CD-носителях.

14 декабря 2001 года саундтрек получил золотой статус в Канаде (50 000 единиц), а в январе 2002 года — в Японии (100 000 единиц). В 2002 году Джон Уильямс был номинирован на премию «Оскар» за лучшую музыку к фильму, однако проиграл Говарду Шору, написавшего композиции к другому фэнтези «Властелин колец: Братство кольца».

Альбом стал успешным, заняв 48-ю строчку в чарте Billboard 200, а также второе место в Top Soundtracks Chart. В официальном чарте Великобритании альбом находился на 19 месте.

Список композиций

Релиз

Выпуск 
Первоначально Warner Bros. назначила выход фильма в прокат на 4 июля 2001 года в День независимости. Однако позднее компания отказалась от запланированный даты из-за слишком короткого производственного окна и решения создателей уделить больше времени работе над спецэффектами фильма. В итоге релиз кинокартины был перенесён на 16 ноября 2001 года. Мировая премьера фильма прошла 4 ноября 2001 года на Лестер-сквер в лондонском кинотеатре «Одеон», по этому случаю оформленного в виде школы Хогвартс.

Маркетинг 
Первый тизерный постер был опубликован 1 декабря 2000 года. Премьера дебютного трейлера состоялась 1 марта 2001 года посредством спутниковой связи, а спустя день — в кинотеатрах перед показом фильма «Агент по кличке Спот».

Для продвижения фильма Warner Bros. подписала соглашение с Coca-Cola на 150 млн долларов. 15 ноября 2001 года корпорацией Electronic Arts была выпущена одноимённая видеоигра для нескольких консолей. В декабре 2003 года вышли игры для платформ Nintendo GameCube, PlayStation 2 and Xbox. По мотивам фильма также производились серии игрушек от компаний Mattel, Hasbro и LEGO.

Издания 
«Гарри Поттер и философский камень» вышел на VHS и DVD в Великобритании 11 мая 2002 года, в США — 28 мая. Фильм был переиздан на VHS и DVD (The Special Edition) 7 мая 2004 года. 8 декабря 2009 года в США была выпущена расширенная версия Ultimate Edition в формате Blu-ray и DVD продолжительностью 159 минут с удалёнными и отредактированными сценами. Также в комплект вошли бонусные фичуретки с кинопробами Рэдклиффа, Гринта и Уотсон, специальный полнометражный фильм «Создание мира Гарри Поттера, часть 1: Магия начинается» и 48-страничный буклет в твёрдом переплёте. С мая по июнь 2002 года фильм был продан в количестве 10 млн копий, почти 60 % из которых были продажи DVD.

Приём

Кассовые сборы 
Фильм в 2001 году был признан успешным с точки зрения коммерческого проката. В США он заработал 32,3 млн долларов в первый день, поставив новый рекорд для пятницы, который ранее принадлежал фильму «Звёздные войны. Эпизод I: Скрытая угроза». Во второй день релиза кинолента собрала 33,5 млн долларов, снова побив рекорд по сборам теперь уже для субботы. В общей сложности в первые три дня фильм заработал 90,3 млн долларов, обогнав достижение второй части франшизы «Парка юрского периода» — «Затерянный мир» (72,1 млн долларов). Кинокартина удерживала рекорд до мая 2002 года, пока её не сместил с этой позиции «Человек-паук» (114,8 млн долларов). Фильм занимал первое место по сборам в течение трёх недель подряд. У фильма также были лучшие пятидневные (со среды по воскресенье) сборы в День благодарения (82,4 млн долларов) на протяжении двенадцати лет, пока рекорд не был побит одновременно второй частью «Голодных игр» (110 млн долларов) и «Холодным сердцем» (93,6 млн долларов). В Великобритании «Гарри Поттер и философский камень» показал самый высокий результат по сборам в истории в то время, заработав 16,3 млн фунтов стерлингов в первый уик-энд. Фильм собрал 66,1 млн фунтов стерлингов в одной только Великобритании, что делало его на тот момент вторым самым кассовым фильмом в истории страны (после «Титаника»), пока его результат не превзошёл мюзикл «Мамма Mia!».

В общей сложности кинолента заработала более 1 млрд долларов по всему миру (с учётом нескольких повторных релизов), став тогда вторым самым кассовым фильмом в истории и самым кассовым фильмом 2001 года. По состоянию на 2022 год фильм находится на 47-м месте в списке самых кассовых, а также занимает второе место в самой франшизе по сборам после заключительной части «Даров Смерти» (1,3 млрд долларов). По оценкам сайта Box Office Mojo, только в США было продано почти 56 млн билетов на сеансы фильма.

Критика 
Экранизация первой книги была встречена профессиональными критиками достаточно положительно, однако среди них нашлись и те, кто имел противоположную точку зрения. На Rotten Tomatoes её рейтинг составляет 81 % на основе 200 рецензий критиков со средней оценкой 7,1/10. На Metacritic кинокартина получила оценку 65 из 100 на основе 37 рецензий. Зрители, опрошенные сайтом CinemaScore, дали фильму среднюю оценку A по ​​шкале от А+ до F.

Брайан Линдер из IGN отнёс романы о юном волшебнике к числу своих любимейших произведений, и дал фильму положительный отзыв, посчитав его «хоть и не идеальным, но хорошим дополнением к книгам». Тодд Маккарти из Variety сопоставил кинокартину с «Унесёнными ветром» и отметил верность экранизации первоначальному источнику. С ним был согласен Джонатан Форман из New York Post, написав, что фильм «поразительно верен» своему литературному коллеге и «неизменно увлекателен». Эндрю О’Хэхир из Salon посчитал фильм «привлекательной адаптацией», тем не менее заметив, что для многих он будет казаться «скорее весёлым и безобидным, чем запоминающимся или творческим». Питер Трэверс из Rolling Stone дал кинокартине сдержанную оценку, заявив, что она, несмотря на верность книге, слишком затянута, а вопрос о её качестве «в эпоху коммерциализации искусства лишён смысла».

Кроме общих отзывов, внимания рецензентов был удостоен актёрский состав, подавляющее большинство которых сочло его главным достоинством фильма. Ведущий кинокритик Роджер Эберт отметил «энергичное» трио «Рэдклифф-Гринт-Уотсон» и «верящих в свои роли» взрослых актёров. Джон Хискок из The Daily Telegraph также хвалебно высказался о «замечательном» Рэдклиффе и «великолепно игравших» Гринте и Уотсон. Джей Бойяр из Orlando Sentinel описал кастинг фильма как «попавшим в самую точку», выделив как детей-актёров, так и «выдающийся» и «потрясающий» взрослый состав (Колтрейн, Смит, Харрис, Рикман, Уолтерс, Клиз), особенно Джона Хёрта, у которого роль «маленькая, но лучшая». Похожим образом отозвался о касте Энтони Лэйн из The New Yorker, заявив, что юные актёры «заслуживают доверия», в частности Эмма Уотсон. Из взрослых Лэйн, как и Бойяр, отметил «благоговейного» и «остроумного» Хёрта. Боб Грэм из San Francisco Chronicle также похвалил «фаворитку» Уотсон и Мэгги Смит, которую он сопоставил с телеведущей шоу The Weakest Link Энн Робинсон. Другие критики сравнивали Смит с её героиней мисс Джин Броди из фильма 1969 года (Эдриан Хэнниган, Рекс Рид, Лиза Шварцбаум). Кеннет Туран из Los Angeles Times, однако, отзывался о взрослых актёрах не так восторженно, посчитав Робби Колтрейна как единственного из них, кто «полностью воплощает свою роль». А вот Лиза Шварцбаум из Entertainment Weekly в своей рецензии, помимо Смит, отметила Алана Рикмана, своим исполнением «испускающий высоковольтный разряд электричества».

Визуальные эффекты и дизайн фильма были оценены критиками в сдержанно-положительном ключе. Марк Каро из Chicago Tribune похвалил «фантастический» Хогвартс Стюарта Крэйга, и Джудианну Маковски, работавшей над образом Хагрида и «жуткими» гоблинами. Тем не менее, критик заметил, что спецэффекты выглядели «скудными» для фильма с бюджетом более 100 млн долларов, и его не покидало ощущение, что во время игры в квиддич или разговора трио с Хагридом у хижины актёры находились «перед экранами». Аналогичного мнения был Пол Клинтон из CNN, назвав дизайн Крэйга «чудом», а костюмы Маковски «уникальными». Джонатан Розенбаум из Chicago Reader в свою очередь «получил удовольствие» от трансформации кошки в профессора Макгонагалл и трёхголового пса Пушка. Неоднозначно оценил эффекты Джеймс Берардинелли из ReelViews, которые, на его взгляд, «далеко не ошеломляющие». Критик положительно отозвался о визуализации Хогвартса, тролля, гоблинов и применения магии учениками, однако отчитал работу над квиддичем, где полёты на мётлах смотрелись «разочаровывающе». Напротив, Мойра Макдональд из The Seattle Times высоко охарактеризовала качество реализации квиддича, а также другие спецэффекты, такие как парящие свечи в Большом зале и поезд «Хогвартс-экспресс», которые «захватывают дух».

Музыка Джона Уильямса была неоднозначно воспринята критиками. Роберт Денерстейн из Rocky Mountain News признался, что не является большим поклонником композитора, однако его музыка казалась «подходящей для материала, хотя иногда подавляет изображение». Клаудия Пуиг из USA Today писала, что она «чрезмерно настойчива» и ей «не хватает тонкости». Поддержал мнение Пуиг и Кирк Ханикатт из The Hollywood Reporter, сочтя партитуру «большой, лязгающей, грохочущей музыкальной шкатулкой, которая никак не может заткнуться». Дэвид Ансен из Newsweek неодобрительно отнёсся к музыке Уильямса; по его мнению, она «сдерживает действие с неуместной грандиозностью» и «продаёт фильм, а не поддерживает его».

Вместе с тем были и отрицательные отзывы о фильме. Ричард Корлисс из Time назвал киноленту «вялой», а также раскритиковал темп и отсутствие харизмы у ведущих актёров. Пол Татара из CNN счёл повествование самым главным недостатком фильма, которое «больше похоже на празднество в голове Роулинг». Эд Гонсалес из Slant Magazine в своей рецензии ругал «слабую» и «сырую» операторскую работу, и оценил большую часть киноленты как «скучный праздник капающей слюны, мантий-невидимок и летающих существ». Джим Хоберман из The Village Voice посчитал экранизацию лишённой духа романа, и сравнил её с «дорогостоящей, тщательно спланированной военной операцией», которая «вкатывается на рынок, чтобы захватить заранее проданный мозг» зрителя. Крайне негативный отзыв о кинокартине оставил Элвис Митчелл из The New York Times, описав её как «несколько лет назад переживший расцвет тематический парк, где аттракционы гремят и стонут от усталости металла». Он также посетовал на «недостаток воображения» и бесчувственных персонажей, заявив, что «Распределяющая шляпа имеет больше индивидуальности, чем кто-либо ещё в фильме». Брюс Ньюман из Mercury News неблагоприятно воспринял фильм, назвав его «неуклюжим» и «глянцевым, с блестящей сахарной отделкой, порожний внутри, но, кажется, стремящийся угодить всем». Критик также выразил разочарование по поводу «пресного» и «пустого» главного героя, и что создатели не приложили достаточно усилий для того, чтобы он казался «харизматичным или сильным».

Российские критики встретили фильм в основном с положительной стороны. Екатерина Тарханова из Film.ru похвалила кастинг, монтаж и спецэффекты, поставив в этом заслугу Коламбусу, а также заметила, что фильм будет интересен как детям, так и взрослым. Филипп Бахтин из «Афиши» оценил «обаятельного» главного героя, «ужасных» злодеев и «впечатляющие» спецэффекты, вместе с тем писав, что «плосковатость» сюжета может быть прощена ввиду того, что это детский фильм. Однако критик испытал от кинокартины «некоторое разочарование», поскольку «выданный каждому лично в руки стандартный, одобренный и утверждённый единообразный кинематографический Поттер навсегда заменит каждому его собственного, книжного Поттера, единожды воображённого, выпестованного и возлюбленного».

Награды и номинации

Примечания

Ссылки 

 

Фильмы Великобритании 2001 года
Фильмы США 2001 года
Семейные фильмы Великобритании
Семейные фильмы США
1
Фильмы Криса Коламбуса
Фильмы о Лондоне
Фильмы о Шотландии
Фильмы Heyday Films
Фильмы 1492 Pictures
Фильмы Warner Bros.
Фильмы с музыкой Джона Уильямса